

Religião 
 Gênesis — primeiro livro do Pentateuco, na Bíblia cristã
 Bereshit — nome judaico do livro de Gênesis

História 
 Génesis Apócrifo — um dos manuscritos do mar Morto

Música 
 Genesis — banda britânica de rock progressivo
 Genesis (álbum de Busta Rhymes)
 Genesis (álbum de Diaura)
 Genesis (álbum de Genesis)
 Genesis (álbum de Job for a Cowboy)

Outros 
 Rede Gênesis — rede de televisão aberta do Brasil
 A Gênese — livro de Allan Kardec de 1868
 Genesis (sonda espacial) — sonda espacial da NASA
 Mega Drive — console de videogame da geração 16 bits, conhecido como SEGA Genesis nos Estados Unidos
 Gênesis (quadrinhos) — versão ilustrada do Livro do Gênesis, feita pelo artista Robert Crumb
 Gênesis (telenovela) - telenovela produzida pela RecordTV

Desambiguações de religião
Desambiguações de música
Desambiguações de artes